Араселј има више значења:

 Араселј (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Араселј (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику